Onderdistrict in Indonesië
 Sukodadi (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sukodadi (Bandongan), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Sukodadi (Kangkung), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Sukodadi (Singorojo), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Sukodadi (Kabuh), een plaats in het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
 Sukodadi (Paiton), een plaats in het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Sukodadi (Wagir), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Sukodadi (Buay Madang Timur), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukodadi (Sukarami), een plaats in het regentschap Palembang in de provincie Zuid-Sumatra